Конфляція (інформатика) - послідовність операцій, яка суміщає просторові об'єкти двох шарів географічних даних, після чого переносить атрибути від одного шару до іншого.
 Конфляція (текстологія) – це завжди найдовший варіант, що є третім за послідовністю та становить поєднання первинної (автентичне читання) і вторинної (пізніший варіант) симпли (simplum)

Примітки